Case editrici
Salviati

Edifici
Villa Salviati
Palazzo Salviati 

Famiglia Salviati di Firenze
Francesco Salviati, arcivescovo di Pisa
Jacopo Salviati (1461-1533)
Maria Salviati (1499-1543)
Francesca Salviati
Cardinale Giovanni Salviati (1490-1553)
Cardinale Bernardo Salviati (1492-1568)
Leonardo Salviati, console dell'Accademia della Crusca (1540-1589)
Cardinale Anton Maria Salviati (1537-1602)
Cardinale Alamanno Salviati (1669-1733)
Cardinale Gregorio Anton Maria Salviati (1722-1794)

Pittori
Francesco de' Rossi detto Il Salviati (1510-1563) 
Giuseppe Porta detto Il Salviati o Il Salviatino (1520-1575)

Scienziati
Filippo Salviati, noto anche come protagonista immaginario del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo

Stazioni
Stazione di Salviati

Altro
Salviati – cognome italiano